

События 
 Консулы М.Клавдий Тацит и Юлий Плацидиан.
 Император Аврелиан разрушил Пальмиру и вернул Риму восточные провинции.
 Сирийцы подняли восстание, отложились от Рима и вручили власть Ахиллу, родственнику Зенобии. Война в Египте между проримской и антиримской партиями. Египетский купец Фирм заключает союз с племенем блеммиев. Фирм становится правителем Египта. Аврелиан вновь разрушил Пальмиру. Затем он разбил Фирма и разрушил Брухион в Александрии. Ликвидация Александрийского мусейона.

Скончались 
 Ормизд I

См. также